Zaharia steht für:

 Zaharia (Adelsgeschlecht), ein albanisches Adelsgeschlecht

Zaharia ist der Familienname folgender Personen:

 George Zaharia (* 1995), rumänischer Speerwerfer
 Ionelia Zaharia (* 1985), rumänische Ruderin
 Koja Zaharia, albanischer Adliger
 Radu Zaharia (* 1989), rumänischer Fußballspieler